

Personnalités 

Daniel Laperrière (né le  à Laval, Québec, au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace.
Ian Laperrière (né le  à Montréal au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace.
Jacques Laperrière, né le  à Rouyn-Noranda (province de Québec), est un joueur de hockey sur glace canadien. 
Michel Laperrière est un acteur et réalisateur québécois né le .

Lieu 

Laperrière-sur-Saône est une commune française, située dans le département de la Côte-d'Or et la région Bourgogne.
Poiseul-la-Ville-et-Laperrière est une commune française, située dans le département de la Côte-d'Or et la région Bourgogne.
L'aréna Jacques-Laperrière est un aréna situé à Rouyn-Noranda, au Québec.